Соревнования по боксу в весовой категории до 57 килограмм на чемпионате мира 2019 года прошли с 11 по 21 сентября. Приняли участие 51 спортсмен из 51 страны мира.

История 
На чемпионате мира 2017 года в Гамбурге победу в категории до 56 кг праздновал казахский атлет Кайрат Ералиев .

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания

Ссылки 
 Сетка соревнований
 Результаты первого круга. Ринг А
 Результаты первого круга. Ринг В
 Результаты второго круга. Ринг А
 Результаты второго круга. Ринг В
 Результаты третьего круга. Ринг А
 Результаты третьего круга. Ринг В
 Четвертьфинал. Ринг А
 Четвертьфинал. Ринг В
 Результаты полуфинала
 Результаты финала

Чемпионат мира по боксу 2019